Walim (gemeente)
 Walim (Neder-Silezië)
 Walim (Mazovië)